О́рфорд () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1964) — южноафриканская журналистка, кинорежиссёр и писательница.
  (род. 1978) — австралийский регбист.
 Орфорд, Николь (род. 1992) — канадская танцовщица на льду.

  — британский титул, воссоздававшийся три раза, существовал с 1697 по 1806 годы.
  (1653—1727) — офицер ВМФ.
 Уолпол, Роберт, 1-й граф Орфорд (1676—1745) — государственный деятель, Рыцарь ордена Подвязки и Рыцарь-компаньон ордена Бани, наиболее могущественная фигура в британской политической жизни 1720-х и 1730-х годов.
  (1701—1751) — пэр и политик.
 Уолпол, Хорас, 4-й граф Орфорд (1717—1797) — историк, антиквар, интеллектуал и политик.
  (1723—1809) — политик.
  (1730—1791) — администратор, политик, пэр.

Топоним 
Англия
  — городок в Суффолке.
 Замок Орфорд
  — коса-мыс
  — поселение в Чешире, пригород Уоррингтона.

Прочие страны
  — деревня в Тасмании (Австралия).
  — поселение в Квебеке (Канада).
  — горнолыжный курорт.
  — городок в Нью-Гэмпшире (США).

Составные топонимы
 Порт-Орфорд — город в Орегоне (США).

Корабли